Velika nagrada Gávee 1939 je bila enajsta in zadnja neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 29. oktobra 1939 na brazilskem uličnem dirkališču v Gávei, Rio de Janeiro.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
|8
|  Manuel de Teffé
| Privatnik
| Maserati 6CM
| 20
| 2:44:06,8
| 34
|-
! 2
| 26
|  Benedicto Lopes
| Privatnik
| Alfa Romeo
| 20
| + 2:29,7
| 4
|-
! 3
| 18
|  Geraldo Avellar
| Privatnik
| Ford V8
| 20
| + 6:04,5
| 8
|-
! 4
| 50
|  Amaral Júnior
| Privatnik
| Ford V8
| 20
| + 6:58,1
| 31
|-
! 5
| 20
|  José Santos Soeiro
| Privatnik
| Fiat
| 20
| + 7:31,6
| 11
|-
! 6
| 24
|  Ângelo Gonçalves
| Privatnik
| Ford
| 
| 
| 21
|-
! 7
| 6
|  Chico Landi
| Privatnik
| Alfa Romeo
| 
| 
| 16
|-
! 8
| ?
|  Domingos Gonçalve
| Privatnik
| ?
| 
| 
| ?
|-
! 9
| 16
|  Júlio de Moraes
| Privatnik
| Wanderer
| 
| 
| 22
|-
! 10
| ?
|  José Bernardo
| Privatnik
| Ford
| 
| 
| ?
|-
! Ods
| 4
|  Francisco Credentino
| Privatnik
| Maserati
| 19
| Okvara
| 3
|-
! Ods
| 14
|  Rubem Abrunhosa
| Privatnik
| Bugatti-Studebake
| 16
| Trčenje
| 5
|-
! Ods
| 22
|  Quirino Landi
| Privatnik
| Fiat
| 15
| 
| 12
|-
! Ods
| 52
|  Newton Teixeira
| Privatnik
| Alfa Romeo
| 
| 
| 23
|-
! Ods
| 2
|  Arthur Nascimento
| Privatnik
| Alfa Romeo
| 
| 
| 1
|-
! Ods
| 12
|  Luiz Tavares Moraes
| Privatnik
| Maserati
| 
| 
| 13
|-
! Ods
| ?
|  Rodrigo Miranda
| Privatnik
| BMW
| 
| 
| ?
|-
! Ods
| ?
|  Diogo da Costa e Silva
| Privatnik
| Willys
| 
| 
| ?
|-
! Ods
| 26
|  Domingos Lopes
| Privatnik
| Bugatti
| 
| 
| 4
|-
! Ods
| 26
|  Gino Bianco
| Privatnik
| Bugatti-Chrysler
| 
| 
| 12
|-
! Ods
| ?
|  José Chichelli
| Privatnik
| Lancia
| 
| 
| ?
|-
! Ods
| ?
|  Luis Teixeira
| Privatnik
| Ford
| 
| 
| ?
|-
! Ods
| 10
|  Oldemar Ramos
| Privatnik
| Alfa Romeo
| 
| 
| 10
|}

Viri
 
 

1939
Sezona Velikih nagrad 1939